ФК МИКА (јерм: -{Ֆուտբոլային Ակումբ Միկա Երեւան}-) је фудбалски клуб из Јеревана у Јерменије., који се такмичи у Премијер лиги Јерменије Основан је 1985. као ФК Олимпија Аштарак (-{Olimpia Ashtarak}-).
Утакмице игра на свом стадиону капацитета 8.000 гледалаца.

Успеси клуба 
 Куп Јерменије)(5)
 2000, 2001, 2003, 2005, 2006 
 Супер куп Јерменије (1)
 2005

ФК МИКА у европским куповима 

Укупан УЕФА коефицијент 7,5

Спољашње везе 
 FFA.am profile
 УЕФА профил
 Фудбалки профил

М